Mesa ou Tabela - em inglês, table.

Localidades

Table Rock

La Table

Desambiguação